Geneva pode referir-se a:
Genebra, uma cidade suíça

Localidades nos Estados Unidos
Geneva (Alabama)
Geneva (Flórida)
Geneva (Geórgia)
Geneva (Illinois)
Geneva (Indiana)
Geneva (Iowa)
Geneva (Minnesota)
Geneva (Nebraska)
Geneva (Nova Iorque)
Geneva (Ohio)
Geneva (Pensilvânia)
Geneva (Washington)

Ou ainda:
Lago Léman

Outros
Geneva (tipografia), uma fonte tipográfica.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos